Elcom steht für:
 Elcom, ein Hersteller von Türkommunikationsanlagen, der 2012 von der Hager Group übernommen wurde.
 ElCom, Abkürzung für die Eidgenössische Elektrizitätskommission

Abkürzung